«Could I Have This Kiss Forever» () — дуэт Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон, который вышел в эфиры радиостанций США 25 июля 2000 года. Впервые песня была выпущена на дебютном англоязычном альбоме Энрике Иглесиаса, под названием Enrique. Песня была написана Дианой Уоренн, и была очень успешна в России, Латвии и Швеции.

Запись сингла 
Иглесиас и Хьюстон никогда не встречались в студии, а записывали свои партии отдельно, Уитни в Гамбурге, а Энрике в Лос-Анджелесе.

Были записаны две версии песни. Первая, которая длится четыре минуты, вошла в трек-лист альбома Enrique. Когда решили выпустить сингл, то записали укороченную на 30 секунд видеоверсию сингла. Сингл был выпущен на лейбле Хьюстон Arista Records. Сингл был выпущен как первая песня с нового сборника хитов Уитни Whitney: The Greatest Hits, а также как шестой сингл с альбома Иглесиаса Enrique.

Также сингл вошёл в компиляцию Энрике Иглесиаса Greatest Hits, которая вышла в ноябре 2008 года.

Список композиций

CD Maxi; США 
 «Could I Have This Kiss Forever» (Видеоверсия)
 «I’m Your Baby Tonight» (DronezMix)
 «I’m Every Woman» (Civilles and Cole Mix)
 «Queen of the Night» (CJ Mackinstosh Mix)

CD Maxi; Европа 
 «Could I Have This Kiss Forever» (Видеоверсия)
 «Could I Have This Kiss Forever» (Альбомная версия)
 «Could I Have This Kiss Forever» (Tin Tin Out Mix)
 «If I Told You That» (Johnny Douglas Mix)
 «I’m Every Woman» (Clivilles and Cole Mix)

Успех в Европе 
Сингл получил международную известность, и стал хитом номер один во многих странах мира, в том числе в Испании и Швеции. Также сингл попал в «десятку лучших» во многих странах Европы. Также сингл получил золотой статус в Австралии, Германии и Швеции. Но в США сингл не был популярен, и достиг только 52 места в чартах.

Статусы

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Ссылки 

Англоязычные синглы Энрике Иглесиаса
Синглы Уитни Хьюстон
Песни Уитни Хьюстон
Песни Энрике Иглесиаса
Песни, написанные Дайан Уоррен
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы Arista Records
Латиноамериканские поп-песни